Рожер Классен (, 26 вересня 1941, Варсаж — 3 жовтня 1982, Льєж) — бельгійський футболіст.
 Деві Классен (,  21 лютого 1993, Гілверсум) — нідерландський футболіст.
 Бен Классен, Бен (Бернар) Классен (; — американський політик, електрик, засновник расистського руху.
 Классен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди.
 Классен Г. Л. — засновник і власник у ХІХ ст. містоутворюючого підприємства у м. Вільнянськ, Запорізька область.
 Ніко Класен (фр. Nico Claesen, нар. 7 жовтня 1962) — бельгійський футболіст.